Il singolare del torneo di tennis Colonial National Invitational 1976, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Guillermo Vilas che ha battuto in finale Phil Dent 6-7, 6-1, 6-1.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Colonial National Invitational 1976